Wilhelm Huber, nemški general in vojaški zdravnik, * 27. maj 1886, † 25. julij 1974.

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Rojeni leta 1886
Umrli leta 1974
Nemški generali
Nemški vojaški zdravniki
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani druge svetovne vojne